Levis kan syfta på följande :

 Levi Strauss & Co. – en amerikansk klädestillverkare

Geografi

Frankrike 

 Levis, Yonne, kommun, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lévis-Saint-Nom, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,

Kanada 

 Lévis, Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar